Frag – in englischer Aussprache – steht für:

 Frag (Videospiele), das Töten eines virtuellen Gegners in Computerspielen
 Frag (Militär), im US-Militärjargon das absichtliche Töten von Angehörigen der eigenen Truppe im Krieg
 die Kurzform von fragmentation grenade, einer Handgranate
 eine Splitterbombe, z. B. Frag 20
 Frag (Spiel), ein Brettspiel

FRAG steht für:
 Freie Rundfunk Aktiengesellschaft im Saarland 1964, siehe 3. Rundfunk-Urteil

Abkürzung